Shinty (sport), een Keltische sport, voorloper van hockey
DMHC Shinty, een Nederlands hockeyclub uit Driebergen-Rijsenburg